Финал Кубка шотландской лиги 1951 — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1951/52, состоявшийся 27 октября 1951 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Данди» и «Рейнджерс». Обладателями трофея стали футболисты дандийского коллектива, праздновавшие победу со счётом 3:2.

Путь к финалу

«Данди»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com 

1951
Матчи ФК «Данди»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 1951 году
События 27 октября
Октябрь 1957 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1951 году